

Albania 
 Chiesa di Santa Maria – sull'isola di Maligrad

Croazia 
 Chiesa di Santa Maria – a Zara

Danimarca 
 Chiesa di Santa Maria – a Tórshavn

Egitto 
 Chiesa di Santa Maria – al Cairo

Germania
 Chiesa di Santa Maria – a Berlino
 Chiesa di Santa Maria – a Lubecca
 Chiesa di Santa Maria – a Stralsund
 Chiesa abbaziale di Santa Maria Laach – ad Andernach
 Chiesa di Santa Maria – a Wittenberg

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Maria in Albe – ad Albe, frazione di Massa d'Albe
 Chiesa di Santa Maria ad Nives – ad Anversa degli Abruzzi
 Chiesa di Santa Maria della Cintura – ad Atessa
 Chiesa della Madonna della Neve – a Campo Imperatore, località dell'Aquila
 Chiesa di Santa Maria dei Cintorelli – a Caporciano
 Chiesa di Santa Maria in Cellis – a Carsoli
 Chiesa di Santa Maria di Ronzano – a Castel Castagna
 Chiesa di Santa Maria – a Cese dei Marsi, frazione di Avezzano
 Chiesa di Santa Maria Nuova – a Collelongo
 Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati – a Gessopalena
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria del Suffragio – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria di Forfona – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria di Picenze – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria di Roio – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria Paganica – all'Aquila
 Chiesa di Santa Maria di Propezzano – a Morro d'Oro
 Chiesa di Santa Maria in Cerulis – a Navelli
 Chiesa di Santa Maria de Praediis – a Teramo
 Chiesa di Santa Maria del Colle – a Prezza
 Chiesa di Santa Maria del Sambuco – a Sambuceto, frazione di Bomba

Basilicata 
 Chiesa di Santa Maria del Sepolcro – a Potenza
 Chiesa di Santa Maria del Sepolcro – a Ripacandida

Calabria 
 Chiesa di Santa Maria – a Luzzi

Campania 
 Chiesa di Santa Maria a Piazza – ad Aversa
 Chiesa di Santa Maria – a Cerreto Sannita
 Chiesa di Santa Maria de Castro – a Forino

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Maria – a Baricella
 Chiesa di Santa Maria – a Calderara di Reno
 Chiesa di Santa Maria – a Durazzano, nel comune di Ravenna
 Chiesa di Santa Maria – a Galeazza Pepoli, frazione di Crevalcore
 Chiesa di Santa Maria – a Galliera
 Chiesa di Santa Maria – a Venezzano, frazione di Castello d'Argile
 Chiesa di Santa Maria delle Bocche – a Ferrara (la chiesa è stata demolita nel XVIII secolo)
 Chiesa di Santa Maria e Sant'Isidoro – a Penzale, frazione di Cento
 Chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia – a Forlì

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Maria – a Flambruzzo, frazione di Rivignano Teor
 Chiesa di Santa Maria – a Liessa, frazione di Grimacco
 Chiesa di Santa Maria – a Paluzza
 Chiesa di Santa Maria – a Pieve di Rosa, frazione di Camino al Tagliamento
 Chiesa di Santa Maria – a Villa Vicentina

Lazio 
 Chiesa di Santa Maria – ad Affile
 Chiesa di Santa Maria ad Pontem – a Fiano Romano
 Chiesa di Santa Maria al Corso – a Rieti
 Chiesa della Madonna del Cuore – a Rieti
 Chiesa della Madonna dell'Orto – a Rieti
 Chiesa di Santa Maria di Loreto – a Rieti
 Chiesa della Madonna del Suffragio – a Rieti
 Chiesa di Santa Maria – a Roma, nella zona Casalotti
 Chiesa di Santa Maria – a Sperlonga

Liguria 
 Chiesa di Santa Maria – a Borlasca nel comune di Isola del Cantone
 Chiesa di Santa Maria – a Cogorno
 Chiesa di Santa Maria – a Finale Ligure
 Chiesa di Santa Maria del Prato – a Genova
 Chiesa di Santa Maria – a Santa Maria di Sturla, frazione di Carasco
 Chiesa di Santa Maria – a Vezzano Inferiore, frazione di Vezzano Ligure

Lombardia 
 Chiesa di Santa Maria – ad Asola
 Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – a Milano
 Chiesa di Santa Maria presso San Celso – a Milano
 Chiesa di Santa Maria presso San Satiro – a Milano
 Chiesa di Santa Maria sopra Olcio – a Mandello del Lario
 Chiesa di Santa Maria – a Martinico, frazione di Dongo
 Chiesa di Santa Maria – a Nesso, in frazione Vico
 Chiesa di Santa Maria – a Tignale

Marche 
 Chiesa di Santa Maria – ad Acquasanta Terme
 Chiesa di Santa Maria del Domo – a Nocelleto, frazione di Castelsantangelo sul Nera

Piemonte 
 Chiesa di Santa Maria della Pieve – a Cuneo
 Chiesa di Santa Maria – a Paesana
 Chiesa di Santa Maria – a Sommariva del Bosco
 Chiesa di Santa Maria del Borgo – a Lanzo Torinese
 Chiesa di Santa Maria del Podio – a Santo Stefano Roero

Puglia 
 Chiesa di Santa Maria – a Devia, nel territorio di San Nicandro Garganico
 Chiesa di Santa Maria – a Gravina in Puglia

Sardegna 

 Chiesa di Santa Maria – ad Abbasanta
 Chiesa di Santa Maria – ad Atzara
 Chiesa di Santa Maria – a Carbonia in località Flumentepido
 Chiesa di Santa Maria – a Norbello
 Chiesa di Santa Maria – a Ottana
 Chiesa di Santa Maria – a Tonara
 Chiesa di Santa Maria – a Uta

Sicilia
 Chiesa di Santa Maria – a Cefalù

Toscana 
 Chiesa di Santa Maria dell'Ermeta – ad Abbadia San Salvatore
 Chiesa di Santa Maria – a Rofelle frazione di Badia Tedalda
 Chiesa di Santa Maria – a Bagnano frazione di Certaldo
 Chiesa di Santa Maria – a Bagni di Lucca
 Chiesa di Santa Maria a Dotale – a Campagnatico
 Chiesa di Santa Maria – a Campi Bisenzio
 Chiesa di Santa Maria – a Campo nell'Elba
 Chiesa di Santa Maria – a Castelnuovo Berardenga
 Chiesa di Santa Maria – a Cavriglia 
 Chiesa di Santa Maria – a Chiusi della Verna
 Chiesa di Santa Maria a Colonna – a Cinigiano
 Chiesa di Santa Maria a Vico – a Cinigiano
 Chiesa di Santa Maria in Canonica – a Colle di Val d'Elsa
 Chiesa di Santa Maria – a Cortenuova nel comune di Empoli
 Chiesa di Santa Maria a Cintoia – a Firenze
 Chiesa di Santa Maria della Fraternita – a Foiano della Chiana
 Chiesa di Santa Maria – di Gallicano
 Chiesa di Santa Maria a Cintoia – a Greve in Chianti
 Chiesa di Santa Maria a Vicchiomaggio – a Greve in Chianti
 Chiesa di Santa Maria – ad Alberese, nel comune di Grosseto
 Cappella di Santa Maria a Grancia – a Grosseto
 Cappella di Santa Maria delle Nevi – a Grosseto
 Cappella di Santa Maria alla Trappola – a Grosseto
 Chiesa di Santa Maria – nel comune di Capraia e Limite
 Chiesa di Santa Maria – a Linari frazione di Barberino Val d'Elsa, oggi ridotta allo stato di rudere
 Chiesa di Santa Maria – a Loro Ciuffenna
 Chiesa di Santa Maria a Carignano – a Lucca
 Chiesa di Santa Maria – a Sesto di Moriano frazione di Lucca
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – a Lucca
 Chiesa di Santa Maria Corteorlandini – a Lucca
 Chiesa di Santa Maria della Rosa – a Lucca
 Chiesa di Santa Maria Forisportam – a Lucca
 Chiesa di Santa Maria – a Marcialla frazione divisa tra i comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo
 Chiesa di Santa Maria – a Mercatale in Val di Pesa, nel comune di San Casciano in Val di Pesa
 Cappella di Santa Maria – a Montorio, frazione di Sorano
 Chiesa di Santa Maria – sull'isola di Montecristo, ora scomparsa
 Chiesa di Santa Maria – a Montelupo Fiorentino
 Cappella di Santa Maria di Momentana – a Monterchi
 Chiesa di Santa Maria al Giglio – a Montevarchi
 Cappella di Santa Maria a Piantasala – a Murlo 
 Chiesa di Santa Maria – a Palaia
 Chiesa di Santa Maria – a Panzano in Chianti, una frazione di Greve in Chianti
 Chiesa di Santa Maria – a Pappiana frazione di San Giuliano Terme
 Chiesa di Santa Maria – a Pieve Asciata presso Castelnuovo Berardenga
 Tempietto di Santa Maria del Colledestro – a Pieve Santo Stefano
 Chiesa di Santa Maria in Colle – a Radda in Chianti
 Chiesa di Santa Maria in Prato – a Radda in Chianti
 Chiesa di Santa Maria – a Rignalla nel comune di Bagno a Ripoli
 Chiesa di Santa Maria – a Novoli, nel comune di Rignano sull'Arno
 Chiesa di Santa Maria – a San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di Santa Maria del Prato – a San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di Santa Maria del Gesù – a San Casciano in Val di Pesa 
 Chiesa di Santa Maria a Casavecchia – a San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di Santa Maria – a San Quirico d'Orcia
 Chiesa di Santa Maria – a Scarlino
 Chiesa di Santa Maria – a Rocchette di Fazio, nel comune di Semproniano
 Chiesa di Santa Maria – a Castell'Ottieri, nel comune di Sorano
 Chiesa di Santa Maria a Radi – a Sovicille
 Chiesa di Santa Maria – a Samminiatello nel comune di Montelupo Fiorentino
 Chiesa di Santa Maria – a Subbiano
 Chiesa di Santa Maria – a Talciona nel comune di Poggibonsi
 Chiesa di Santa Maria Bambina – a Terranuova Bracciolini
 Chiesa di Santa Maria a Pernina – a Terranuova Bracciolini
 Chiesa di Santa Maria – a Montepiano frazione di Vernio
 Chiesa di Santa Maria – a Campo nell'Elba

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Maria alla Fonderia – a Martello
 Chiesa di Santa Maria in Binde – a Mori
 Chiesa di Santa Maria – a Sanzeno

Umbria 
 Chiesa di Santa Maria – Pietralunga
 Chiesa di Santa Maria della Vittorina – Gubbio

Veneto 
 Chiesa di Santa Maria – a Bolzano Vicentino 
 Chiesa di Santa Maria – a Castelnuovo del Garda
 Chiesa di Santa Maria – a Dueville
 Chiesa di Santa Maria – a Lugo località di Campagna Lupia
 Chiesa di Santa Maria – a Valli del Pasubio
 Chiesa di Santa Maria Antica – a Verona
 Chiesa di Santa Maria in Chiavica – a Verona
 Chiesa di Santa Maria Consolatrice – a Verona
 Chiesa di Santa Maria in Organo – a Verona
 Chiesa di Santa Maria del Paradiso – a Verona
 Chiesa di Santa Maria della Scala – a Verona

Regno Unito 

 Chiesa di Santa Maria – a Nottingham

Spagna 
 Chiesa di Santa María – Blanes, Catalogna
 Chiesa di Santa María – Santa Cruz de la Serós, Aragona
 Chiesa di Santa María – Villena, Comunità Valenzana
 Chiesa di Santa María – Portbou, Catalogna
 Chiesa di Santa Maria di Eunate – Muruzábal, Navarra
 Chiesa di Santa Maria Jus del Castillo – Estella, Navarra
 Chiesa di Santa Maria la Real – Sangüesa, Navarra

Stati Uniti d'America
 Chiesa di Santa Maria – a Beaverville
 Chiesa di Santa Maria – a New Orleans

Svizzera
 Chiesa di Santa Maria – a Progero, frazione di Bellinzona
 Chiesa di Santa Maria – a Cerentino
 Chiesa di Santa Maria – a Croglio
 Chiesa di Santa Maria – a Lugano
 Chiesa di Santa Maria – a Banco, nel comune di Bedigliora

Turchia 

 Chiesa di Santa Maria – a Diyarbakır

Pagine correlate
 Basilica di Santa Maria
 Pieve di Santa Maria
 Cattedrale di Santa Maria
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria dei Servi
 Chiesa di Santa Maria del Carmine
 Chiesa di Santa Maria del Popolo
 Chiesa di Santa Maria della Croce
 Chiesa di Santa Maria della Pace
 Chiesa di Santa Maria della Pietà
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie
 Chiesa di Santa Maria delle Vittorie
 Chiesa di Santa Maria in Piazza
 Chiesa di Santa Maria Maddalena
 Santa Maria Novella (disambigua)
 Santa Maria Nuova (disambigua)
 Santuario di Santa Maria